«Титаник Мардан» () — футбольный стадион, расположенный при гостиничном комплексе «Титаник Мардан Палас» в Турции, в Аксу в иле Анталья.

События 
В 2008 году на стадионе прошло 8 матчей, в том числе финал чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет.

В 2012 году на стадионе прошло 8 матчей, в том числе финал чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет.

Стадион неоднократно принимал товарищеские матчи сборных команд.

Комплекс является запасной и тренировочной ареной клуба «Антальяспор».

 стадион принял матч за  между командами «Приштина» и «Дрита» (Гнилане) (3:1).

 стадион принял матч за  между командами «Лапи» и «Балкани» (Сува-Река) (0:1).

Матчи с участием сборных

Примечания 

Футбольные стадионы Турции
Спорт в Анталье
Анталья (ил)